Яблуно́вка — название населенных пунктов:

Россия 

Яблуновка — деревня в Стерлитамакском районе Башкортостана.
Яблуновка — деревня в Стерлитамакского района Башкиртостана,  упразднена в 1986 году.

Украина 

 Яблуновка — село в Прилукском районе Черниговской области.

См. также 

 Яблоновка